Hélène Solomon-Langevin (1909-1995), personnalité politique française, fille de Paul Langevin, épouse de Jacques Solomon ;
 Hélène Langevin-Joliot (1927-), physicienne française, fille de Frédéric et Irène Joliot-Curie, épouse de Michel Langevin ;
 Helene Langevin, professeur de médecine américaine.